Большая прогулка:

 «Большая прогулка» — кинокомедия 1966 года, рассказывающая о французах, помогающих экипажу британского бомбардировщика, сбитого над оккупированным Парижем, скрыться от нацистов.
 «Большая прогулка» — сольный студийный альбом Алика Грановского, вышедший в 2004 году и его ремастер 2007 года.